Faux pas est un terme désignant :
 un pas qui fait perdre l'équilibre ;
 un manquement à l’étiquette, la civilité, ou à la politesse ;
 une erreur, une gaffe (dans le sens anglophone du terme notamment).

Il peut également faire référence à :
 Faux Pas, un webcomic ;
 Le Faux Pas, un tableau de Jean Antoine Watteau réalisé entre 1716 et 1718 ;
 Faux Pas, un essai de Maurice Blanchot publié en 1943 ;
 Le Faux Pas, un film français d’Antoine d'Ormesson sorti en 1965 ;
 Faux pas, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.

cs:Faux pas
de:Fauxpas
en:Faux pas
ms:Faux pas
nl:Faux pas
pl:Gafa
pt:Deslize
sk:Faux pas